Pankrates (lateinisch Pancrates) ist der Name folgender Personen:

 Pankrates (Musiker), altgriechischer Musiker
 Pankrates (Dichter), hellenistischer Dichter des 3./2. Jahrhunderts v. Chr.
 Pankrates aus Alexandria, Epiker des 2. Jahrhunderts
 Pankrates (Beamter), Beamter des römischen Ägyptens im 2. Jahrhundert
 Pankrates (Epigrammatiker), Epigrammdichter

Pankrates ist in der griechischen Mythologie:

 Pankrates (Gigant), einer der Giganten
 Pankrates (Heros), ein am Ilissos in Athen verehrter Heros oder Gott

Siehe auch:
 Pankratius
 Pankraz